Trichosporonoides är ett släkte av svampar. Trichosporonoides ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Trichosporonoides

en:Trichosporonoides